La mujer de mi vida é uma telenovela venezuelana-americana exibida em 1998 pela Venevisión e Univision.

Elenco

Natalia Streignard .... Barbarita Ruiz
Mario Cimarro ....Antonio Adolfo Thompson
Lorena Meritano ....Alexandra Montesinos
Anna Silvetti ....Ricarda Thompson
Mara Croatto ....Katiuska Cardona
Lili Renteria ....Emilia Sulbaran
Marcela Cardona ....Susy Ruiz
Nury Flores ....Caridad Ruiz
German Barrios ....Severo Montesinos
Lino Ferrer ....Paquito
Flor de Loto ....Guadalupe Montesinos
Ivon D Liz ....Chela Perez
Humberto Rossenfeld ....Renato Garcia
Carlos Cuervo ....Larry Garcia
Frank Falcon ....Freddy
Alexa Kube ....Angela
Claudia Reyes ....Jessica Duarte
Omar Moynello ....Santiago
Orlando Cassin ....Don Pipo
Liz Coleandro ....Lola Garcia
Rosa Felipe ....Nana Maria
Fernando Carrera ....Fernando Marin
Martha Mijares ....Teresa Bustillos
Ileana Simancas ....Pilar Reyes
Juan Troya ....German
Yina Velez ....Rosy
Pablo Duran ....Juan Pablo Gonzalez
Felix Manrique...Valentino (Tinito) Thompson Ruiz
Karl Hoffman
Merlin Gomez
Vicente Pasariello...El Gato
Rosangel Querales...Ines Rondon
Oscar Piloto...Daniel
Pupe Lamata...Carlita
Gellerman Baralt... Valentino Thompson

Ligações externas

Telenovelas da Venezuela
Telenovelas da Venevisión
Telenovelas dos Estados Unidos
Telenovelas da Univision
Programas de televisão da Venezuela que estrearam em 1998
Programas de televisão da Venezuela encerrados em 1999
Programas de televisão dos Estados Unidos que estrearam em 1998
Programas de televisão dos Estados Unidos encerrados em 1999
Telenovelas da década de 1990
Telenovelas em espanhol